

Persone 
 Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern o Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) – compositore e violinista austriaco

Geografia

Svizzera 
 Bibern – ex comune ora frazione di Buchegg, comune nel distretto di Bucheggberg (Canton Soletta)
 Bibern – ex comune ora frazione del comune di Thayngen (Canton Sciaffusa)
 Bibern-Hofen – ex comune (Canton Sciaffusa)

Altri progetti